Sainte Aude désigne plusieurs saintes chrétiennes :

 Aude ou Haude de Trémazan († 545), martyre en Pays de Léon en Bretagne ; fêtée le 18 novembre.

 Aude de Paris (début du ), disciple de sainte Geneviève ; fêtée le 18 novembre.

Références